ТРТ — многозначная аббревиатура:
 ТРТ — Тай Рак Тай, партия, Таиланд
 ТРТ — твёрдое ракетное топливо
 ТРТ — Технологии рельсового транспорта
 т-рт. — транспорт
 ТРТ — триботехнология
 ТРТ — Турецкое радио и телевидение

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей